Лемма Шуры-Буры — принятое в научной школе П. С. Александрова название для следующего элементарного утверждения общей топологии, касающегося свойств компактных пространств:
 Пусть  — открытое подмножество компактного пространства , а  — некоторое семейство замкнутых (и, следовательно, компактных) подмножеств этого пространства. Если , то существует конечное множество , такое, что .

Более краткая формулировка леммы Шуры-Буры (в терминах неиндексированных семейств множеств):
 Пусть  — открытое подмножество компактного пространства , а  — некоторое семейство замкнутых (и, следовательно, компактных) подмножеств этого пространства, такое, что . Тогда  для некоторого конечного подсемейства .

Для доказательства леммы Шуры-Буры достаточно заметить, что семейство, состоящее из указанных в её формулировке множества  и из дополнений элементов семейства , является открытым покрытием пространства  и извлечь из этого покрытия конечное подпокрытие.

Свойство, указанное в лемме Шуры-Буры, на самом деле характеризует компактные пространства.

Обобщения леммы Шуры-Буры 
Лемму Шуры-Буры можно обобщить на произвольные (не обязательно компактные) пространства, потребовав, чтобы рассматриваемое в ней семейство замкнутых множеств содержало хотя бы одно компактное:
 Пусть  — открытое подмножество пространства , а  — некоторое семейство замкнутых подмножеств этого пространства, хотя бы одно из которых компактно, причём . Тогда  для некоторого конечного подсемейства .

В предположении хаусдорфовости лемма Шуры-Буры допускает следующее существенное усиление:
 Пусть  — открытое подмножество хаусдорфова пространства , а  — некоторое семейство компактных подмножеств этого пространства, такое, что . Тогда найдутся конечное семейство  и конечное семейство  открытых в  множеств, обладающие следующими свойствами:а)  для ;б) .

Лемма Шуры-Буры и компоненты связности компакта 
Лемма Шуры-Буры закрепилась как отдельное утверждение с данным названием в монографиях П. С. Александрова, где оно использовалось в качестве вспомогательного для доказательства следующей фундаментальной теоремы, принадлежащей М. Р. Шуре-Буре (1941):
 Компонента связности каждой точки хаусдорфова компактного пространства совпадает с её квазикомпонентой.
Некоторые авторы называют эту последнюю теорему также «леммой Шуры-Буры». Для случая метрических компактов она была ранее доказана Ф. Хаусдорфом (1914).

Примечания 

Общая топология
Шуры-Буры
Теоремы топологии